Са́нди А́рчибальд (; 6 сентября 1897, Кроссгейтс, Файф, Шотландия — ноябрь 1946) — шотландский футболист и тренер. Тринадцатикратный чемпион Шотландии в составе клуба «Рейнджерс».

Карьера

Клубная 
Санди Арчибальд начал карьеру футболиста в клубе «Рэйт Роверс» в 1915 году. Отыграв 2 сезона за команду из Керколди форвард перешёл в «Рейнджерс». В первый же сезон пребывания в клубе из Глазго Арчибальд стал чемпионом Шотландии, а затем выигрывал титул ещё 12 раз, что делает его рекордсменом Великобритании по этому показателю
.
Также на его счету 3 победы в национальном кубке, причём в финале 1928 года Арчибальд дважды поразил ворота «Селтика». За 17 лет карьеры в «Рейнджерс» нападающий сыграл в различных турнирах 580 матчей и забил 148 голов. Завершил карьеру игрока в 1934 году.

В сборной 
Санди Арчибальд впервые сыграл за сборную Шотландии 12 февраля 1921 года в матче домашнего чемпионата Великобритании против команды Уэльса
.
Во втором своём матче за сборную, 4 февраля следующего года, нападающий забил гол в ворота валлийцев
.
В последний раз Арчибальд вышел на поле в форме национальной сборной 9 апреля 1932 года против англичан
.
Всего футболист сыграл за сборную Шотландии 8 матчей, в которых забил 1 гол. Трижды нападающий становился в составе сборной победителем домашнего чемпионата Великобритании.

Итого: 8 матчей, 1 гол; 4 побед, 1 ничья, 3 поражения.

Тренерская 
После окончания карьеры игрока Арчибальд стал главным тренером «Рэйт Роверс» и тренировал команду на протяжении 5 лет. С 1939 и до своей смерти в ноябре 1946 года был главным тренером клуба «Данфермлин Атлетик».

Достижения 
  Шотландия
 Победитель Домашнего чемпионата Великобритании (3): 1921, 1922, 1923

  Рейнджерс
 Чемпион Шотландии (13): 1917/18, 1919/20, 1920/21, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34
 Обладатель кубка Шотландии (4): 1927/28, 1929/30, 1931/32, 1933/34

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Рейнджерс» 
 Профиль на сайте Footballdatabase.eu 
 Статистика на сайте National-Football-Teams.com 
 Профиль на сайте Шотландской футбольной ассоциации 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Рэйт Роверс»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Рэйт Роверс»
Тренеры ФК «Данфермлин Атлетик»